Crossen ist die Bezeichnung für

Orte und Ortsteile

 Crossen an der Elster, Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis in Thüringen
 Schloss Crossen in Crossen an der Elster
 Crossen (Erlau), Ortsteil der Gemeinde Erlau im Landkreis Mittelsachsen in Sachsen
 Crossen (Zwickau), Ortsteil der sächsischen Stadt Zwickau
 eine Wüstung in der Flur von Mölbis, Ortsteil der Stadt Rötha, Landkreis Leipzig in Sachsen
 Crossen/Oder, bis 1945 deutscher Name der Stadt Krosno Odrzańskie in der polnischen Woiwodschaft Lebus

Verwaltungsgebiete
 Kreis Crossen, bzw. Landkreis Crossen (1816–1945) mit Sitz in Crossen an der Oder, siehe Landkreis Crossen (Oder)
 Herzogtum Crossen (1251–1815) mit Residenz in Crossen an der Oder

Familienname
 Kendell Foster Crossen (1910–1981), US-amerikanischer Krimi- und Science-Fiction-Autor

Crossen steht für folgende Tätigkeiten:
 in der Graffiti-Szene das Zerstören eines fremden Bildes, meist durch Durchstreichen (engl. durchkreuzen = to cross), siehe Hip-Hop-Jargon 
 ein Vorgang beim Entwickeln von Filmen, siehe Crossentwicklung
 umgangssprachlich das Fahren eines Motocross-Motorrads
 umgangssprachlich die Tätigkeit des Bookcrossing

Siehe auch:
 Krossen